Иван Владимирович Савельев (род. , Кишинёв, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Барнаул».

Карьера 
Иван Савельев родился в Кишинёве, где его родители, родом из Бурятии, жили по работе. В четыре года он вместе с семьёй переехал в Улан-Удэ. Там он начал заниматься баскетболом у Сергея Владимировича Оканина. Выступая на молодёжных турнирах, Савельев привлёк к себе внимание тренеров из Новосибирска.

Профессиональную карьеру Савельев начал в команде «Сибирьтелеком-Локомотив» в 2008 году. В сезоне 2009/2010, выступая за новосибирскую команду, он в среднем за игру набирал 9,6 очка, делал 5,5 передач, 2,8 подбора и 1,6 перехвата.

В августе 2010 года Савельев перешёл в «Нижний Новгород» на один сезон на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа. В своём первом сезоне в ПБЛ Иван провёл 31 игру, в которых набирал в среднем 3,9 очка, делал 1,1 подбора и 0,9 передачи. В июле 2011 года Савельев заключил с «Нижним Новгородом» новый контракт, рассчитанный на два сезона. Вместе с нижегородским клубом Савельев стал финалистом Кубка России 2010/2011, финалистом Единой лиги ВТБ 2013/2014, а также участником Топ-16 Евролиги 2014/2015.

В сезоне 2015/2016 Савельев выступал за ПСК «Сахалин» и в первый же год существования клуба завоевал золотые медали Суперлиги-1 дивизион.

Перед началом сезона 2016/2017 Савельев подписал контракт с «Пармой». В составе команды стал бронзовым призёром Кубка России. В феврале 2017 года Иван и пермский клуб досрочно прекратили сотрудничество.

В марте 2017 года Савельев перешёл в «Спартак-Приморье». Вместе с командой стал бронзовым призёром Суперлиги-1 дивизион.

В в сезоне 2017/2018 Иван Савельев в составе "Спартак-Приморье" вновь стал обладателем золотых медалей Суперлиги-1 Дивизион.

Сборная России 
В 2007 году Савельева пригласили в молодёжную сборную России. В 2011 году он выступал за сборную России на летней Универсиаде в Китае, однако незадолго до начала турнира травмировал ногу и пропустил часть стартовых игр.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Серебряный призёр чемпионата России: 2013/2014
  Чемпион Суперлиги (2): 2015/2016, 2017/2018
  Серебряный призёр Суперлиги (2): 2009/2010, 2018/2019
  Бронзовый призёр Суперлиги (2): 2008/2009, 2016/2017
  Серебряный призёр Кубка России: 2010/2011
  Бронзовый призёр Кубка России: 2016/2017

Статистика

Статистика в других лигах

Статистика выступлений в России

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Eurobasket.com
 Профиль на сайте РФБ
 Профиль сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Барнаул»